Belcastel, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Belcastel-et-Buc
 Belcastel, commune française de l'Aveyron
 Belcastel, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Frayssinet-le-Gélat
 Belcastel, commune française du Tarn

Voir aussi 
Belcastel-et-Buc, commune française de l'Aude

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France